Barranca (geologie), is een droge relatief brede en diepe greppel, geul of kloof die soms gevuld is met rotsen.
Barranca (provincie), een provincie in Peru.
Barranca (rivier), een rivier in Costa Rica